Аксьон:

 Аксьон 21 — бельгийский мини-футбольный клуб из города Шарлеруа
 Аксьон франсез — монархическая политическая организация, возникшая во Франции в 1899 году